Klenov je název více míst:
 Klenov (okres Prešov), obec v okrese Prešov
 Klenov (Pluhův Žďár), část obce Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Klenov (Vsetínské vrchy) (678 m n. m.), kopec a přírodní rezervace ve Vsetínských vrších, na pomezí obcí Bystřička, Růžďka a Malá Bystřice v okrese Vsetín
 Klenov (přírodní rezervace), části vrcholu kopce Klenov ve Vsetínských vrších
 Klenov (hrad) – zřícenina hradu na kopci Klenov v okrese Vsetín
 Klenov, zchátralá budova hotelu v blízkosti vodní nádrže Bystřička